Protziidae är en familj av kvalster. Protziidae ingår i ordningen Trombidiformes, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Protziidae 7 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Protziidae